La Montaña kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Mountain (ort i Colombia), San Andrés och Providencia,

Mexiko 

 La Montaña, Guerrero, Tlalchapa, 
 La Montaña, Chiapas, Amatenango de la Frontera, 
 La Montaña, Tabasco, Centla,

Spanien 

 Kantabrien, region, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar